Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek V továbbá  jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 V busz (Budapest)megszűnt 1974-ben
 V busz (Budapest, 1975–1978)megszűnt
  busz (Budapest, 1978–1985)megszűnt
  busz (Budapest, 1996)megszűnt

Egyéb jelentés 
 V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. – A veszprémi buszközlekedés szervezője